— японский топоним и название:

 Хиути — плёс (малое море) в составе Внутреннего Японского моря
  — гора высотой 2462 м в префектуре Ниигата
  — вулкан высотой 2356 м в префектуре Фукусима
  — корабль сил самообороны Японии